Laxman eller Laxmann kan syfta på:

 Erik Laxman
 Adam Laxman